Macudo může znamenat:

sídlo 
 Macudo - (: 松戸市; Macudo-ši) město v prefektuře Čiba na ostrově Honšú 
 Macudo (městys) - (: 松戸町; Macudo-mači) zaniklý (1943) městys, nyní na území města Macudo

příjmení 
 Naoki Macudo (松戸 直樹, *1973) - závodník motorkář
 Šina Macudo (松戸 思奈, *1973) - japonská plavkyně volnostylařka, reprezentovala na LOH 1992
 Takadži Macudo (松土 隆二, *1947) - japonský producent anime
 Tóru Macudo (松戸 徹, *1954) - japonský politik, starosta města Funabaši
 Kakunosuke Macudo - (松戸 覚之助, 1875 - 1934) v Japonsku známý pěstitel hrušek naši
 Masaja Macudo - (松戸 政也, * 1987) japonský žokej
 Šundži Macudo - (松戸 俊二, * 1963) japonský herec

firma 
 Macudo kósan Co., Ltd., 松戸公産 

Japonská příjmení